Biedrzychów steht für:

 Biedrzychów (Ożarów), Ort in der Gmina Ożarów, Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Biedrzychów (Strzelin), Dorf in der Gmina Strzelin, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen